La valle della vendetta (Valley of Vengeance) – film del 1944 diretto da Sam Newfield
La valle della vendetta (Vengeance Valley) – film del 1951 diretto da Richard Thorpe